Андре́й Орло́вский: Орловский, Андрей Алексеевич (род. 1991) — поэт, редактор и журналист.
 Орловский, Андрей Валерьевич (род. 1979) — белорусский борец-тяжеловес.
  — британский журналист.